

Прапроче () — поселення в общині Рибниця.
 Прапроче () — поселення в общині Копер.
 Прапроче () — поселення в общині Доброва-Полхов Градець.
 Прапроче () — поселення в общині Семич.
 Прапроче-в-Тухиню () — поселення в общині Камник.
 Прапроче-при-Гросуплєм () — поселення в общині Гросуплє.
 Прапроче-при-Темениці () — поселення в общині Іванчна Гориця.